Whitmore bezeichnet

Orte im Vereinigten Königreich:

 Whitmore (Staffordshire) in England

— in den Vereinigten Staaten:

 Whitmore (Arkansas)
 Whitmore (Kalifornien)
 Whitmore Hot Springs (Kalifornien)
 Whitmore Lake (Michigan)
 Whitmore Village (Hawaii)

Personen:

 Alfred Whitmore (1876–1946), englischer Mediziner
 Derek Whitmore (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Edmund Whitmore (1819–1890), britischer Heeresoffizier
 Elias Whitmore (1772–1853), US-amerikanischer Politiker
 Frank C. Whitmore (1887–1947), US-amerikanischer Chemiker

 Glenn Whitmore (* 1966), US-amerikanischer Comiczeichner und -colorist
 James Whitmore (1921–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 James Whitmore, Jr. (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Fernsehregisseur
 John Whitmore (1937–2017), britischer Automobilrennfahrer
 Katherine R. Whitmore (1897–1982), US-amerikanische Romanistin und Hispanistin
 Sarah Whitmore (1931–2021), britische Dressurreiterin
 Tamika Whitmore (* 1977), US-amerikanische Basketballspielerin
 Theodore Whitmore (* 1972), jamaikanischer Fußballspieler

Landschaften:

 Whitmoregebirge, eine isolierte Gruppe von drei Bergen in der Westantarktis

Sonstiges:
 M. C. Whitmore Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Whittemore